Salon kortárs festőművészek munkáit bemutató kiállítás Párizsban
Salon (honlap)
Salon (magazin)

 Franciaország
Salon, település Aube megyében
Salon, település Dordogne megyében